Goodeve heißen folgende geographischen Objekte:
 Goodeve (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Goodeve ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Frederick Goodeve, (1904–1980), kanadischer Chemiker